Rosa de monte puede referirse a:
 el nombre común de la planta Paeonia broteri;
 el nombre común de la planta Paeonia coriacea; o
 el nombre común de la planta '''''Paeonia lactiflora.